Двойно́й гамби́т Мак-До́ннелла (в русской литературе также распространено написание Двойной гамбит Мак-Доннеля) — гамбитное продолжение дебюта слона, возникающее после ходов:  1. e2-e4 e7-e5  2. Сf1-c4 Сf8-c5  3. b2-b4 Сc5:b4  4. f2-f4.

Относится к открытым началам.

Дебют разработан в начале XIX века ирландским шахматистом Александром Мак-Доннеллом, впоследствии гамбит периодически применял Вильгельм Стейниц. Для современной турнирной практики не характерен.

Данное начало сочетает в себе идеи гамбита Эванса и королевского гамбита. Принятие пешки f4 позволяет белым развить опасную атаку, вследствие чего теория в данной позиции считает предпочтительным ход 4. …d7-d5.

Варианты 
 4. …e5:f4 5. Кg1-f3 Сb4-e7 6. d2-d4 Сe7-h4+ 7. g2-g3 f4:g3 8. 0-0 g3:h2+ 9. Крg1-h1 — гамбит четырёх пешек.

Примерная партия 
Серафино Дюбуа — Луи Симеон Лекривэн, Париж, 1855

1. e2-e4 e7-e5 2. Сf1-c4 Сf8-c5 3. b2-b4 Сc5:b4 4. f2-f4 e5:f4 5. Кg1-f3 Кb8-c6 6. c2-c3 Сb4-c5 7. d2-d4 Сc5-b6 8. Сc1:f4 d7-d6 9. 0-0 Кg8-e7 10. Кf3-g5 0-0 11. Фd1-h5 h7-h6 12. Кg5:f7 Лf8:f7 13. Фh5:f7+ Крg8-h8 14. Сf4:h6 g7:h6 15. Лf1-f6 Кe7-g8 16. Лf6-g6 1-0 Мат неизбежен.

См. также 
 Гамбит Эванса
 Гамбит Мак-Доннелла

Примечания

Литература 
 
 Мацукевич А. А. Энциклопедия гамбитов / А. А. Мацукевич, Ю. С. Разуваев. — М.: Астрель: АСТ, 2007. — С. 77—78. — 255 с. — ISBN 978-5-17-042603-4, ISBN 978-5-271-16258-9.

Гамбиты
Открытые дебюты